Кеса́ев (Кеса́ева) — осетинская фамилия.

Известные носители 
 Кесаев, Астан Николаевич (1914—1977) — советский подводник, Герой Советского Союза.
 Кесаев, Владимир Александрович (1932—2015) — советский и российский писатель-публицист, главный редактор газеты «Растдзинад», заслуженный работник культуры Российской Федерации.
 Кесаев, Игорь Альбертович (1966) — российский бизнесмен.
 Кесаев, Сергей Асланбекович (1990) — российский дзюдоист.
 Кесаев, Станислав Магометович (1950) — российский правовед, политический и общественный деятель Северной Осетии.
 Кесаева, Элла Лазаревна (1963) — общественный деятель, руководитель комитета «Голос Беслана».